VCD steht für:
 Value Change Dump, ein Dateiformat
 Verkehrsclub Deutschland
 Video-CD, ein Videodatenformat
 Virtual Company Dossier, ein Teil des EU-Projekts PEPPOL
 Vocal Cord Dysfunction, eine Fehlfunktion der Stimmbänder

Abkürzung